Never Too Late (qui en anglais signifie « Jamais trop tard » ) peut désigner :

Albums 
 Never Too Late, album du groupe Status Quo, 1981.

Chansons 
 Never Too Late, chanson de Sinitta, 1983 ;
 Never Too Late, chanson de Kylie Minogue, 1989 ;
 Never Too Late, chanson du groupe Three Days Grace, 2007.

Films 
 , film américain réalisé par Bernard B. Ray, 1935 ;
 , film américain réalisé par Bud Yorkin, 1965 ;
 Never Too Late, film canadien réalisé par Giles Walker, 1997.